Az 1958-as magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a harmincegyedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. Tizenhárom csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1958.12.14. (tabella) 1958.01.27., 02.04., 02.10. (terem)

F1958
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag